Die 15. Asienspiele fanden vom 1. bis 15. Dezember 2006 in Doha statt. Doha war die erste Stadt in Arabien, und nach Teheran 1974 erst die zweite in Vorderasien, die als Austragungsort für Asienspiele diente. Erstmals nahmen über 10.500
Athleten aus 45 Nationen teil, und in 39 Sportarten wurden mehr als 1.350 Medaillen vergeben.

Vergabe der Spiele 
Es gab vier Bewerber um die Austragung der Asienspiele 2006: Doha (Katar), Hongkong (China), Kuala Lumpur (Malaysia) und Neu-Delhi (Indien). Am 12. November 2000 fand die Wahl in Busan statt, dem Ausrichter der Asienspiele 2002. Stimmberechtigt waren alle 41 Mitglieder des Olympic Council of Asia (OCA). Die Wahl bestand aus maximal drei Wahlgängen (ohne Stichwahl). Sofern in einem Wahlgang keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten feststand, flog der letzte raus und es wurde weitergewählt.
Im ersten Wahlgang erhielt Neu-Delhi lediglich zwei Stimmen und schied aus. Im zweiten Wahlgang gab es dann schon eine absolute Mehrheit für Doha mit 22 Stimmen, Kuala Lumpur erhielt 13 und Hongkong 6 Stimmen.

Teilnehmende Nationen 
An den Asienspielen 2006 nahmen alle 45 OCA-Mitglieder teil. Die größte Delegation stellte Südkorea mit 656 Sportlern, dicht gefolgt von China mit 647. Die kleinste Mannschaft war die von Brunei mit nur sieben Teilnehmern.

Sportarten 
Bei den Asienspielen 2006 wurden insgesamt 46 Disziplinen in 39 Sportarten ausgetragen.

Medaillenspiegel 

China war mit 165 Gold- und insgesamt 316 Medaillen deutlich die erfolgreichste Nation. Das Ergebnis der letzten Spiele 2002 konnte damit noch übertroffen werden, aber der eigene Rekord von 183 Goldmedaillen bei den Asienspielen 1990 konnte nicht erreicht werden. Die zweitbeste Nation war Südkorea, die jedoch über 100 Goldmedaillen weniger errang. Insgesamt konnten 38 Nationen Medaillen gewinnen und sich damit im Medaillenspiegel verewigen.

Weblinks 

 
2006
Multisportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Doha
Khalifa International Stadium
Sportveranstaltung in ar-Rayyan (Gemeinde)